Paras heeft de volgende betekenissen:

 Paras (Cepogo), een bestuurslaag in Indonesië
 Paras (Pokémon) is een Pokémon
 Paras (Tegalsiwalan), een bestuurslaag in Indonesië
 Paras Bir Bikram Shah Dev is de Nepalese kroonprins